Maneten kan syfta på:

 Maneten, årsskrift utgiven av Konstnärskretsen i Göteborg i tre nummer åren 1905-1907.
 Maneten, litterär kalender utgiven under 1940-talet av Göteborgs författarsällskap.
 Galleri Maneten eller Galerie Maneten, konstgalleri i Göteborg, drivet av Sällskapet Maneten och som låg på olika adresser från 1958 fram till år 2000.

Se även 
 Maneter

Noter